Лаге (Lahe) — назва географічних об'єктів Естонії.

 Лаге  — село у волості Пейпсіяере повіту Тартумаа.
 Лаге  — село у волості Гальяла повіту Ляене-Вірумаа.
 Лаге  — село у волості Пилва повіту Пилвамаа.